Togöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Togölen (Eringsboda socken, Blekinge, 625687-147309), sjö i Ronneby kommun, 
Togölen (Eringsboda socken, Blekinge, 625921-147286), sjö i Ronneby kommun, 
Togölen (Fridlevstads socken, Blekinge), sjö i Karlskrona kommun, 
Togölen (Ronneby socken, Blekinge), sjö i Ronneby kommun, 
Togölen (Rödeby socken, Blekinge), sjö i Karlskrona kommun, 
Togöl (Frödinge socken, Småland), sjö i Vimmerby kommun,  (7,32 ha)
Togöl (Fågelfors socken, Småland), sjö i Högsby kommun, 
Togöl (Näshults socken, Småland), sjö i Vetlanda kommun, 
Togöl (Vena socken, Småland, 637551-151066), sjö i Hultsfreds kommun, 
Togöl (Vena socken, Småland, 637889-150477), sjö i Hultsfreds kommun, 
Togölen (Eksjö socken, Småland), sjö i Eksjö kommun,  (1,8 ha)
Togölen (Lönneberga socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun, 
Togölen (Mörlunda socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun, 
Togölen (Tuna socken, Småland), sjö i Vimmerby kommun, 
Stora Togölen, sjö i Linköpings kommun, 
Togöl, Östergötland, sjö i Kinda kommun,  (20,3 ha)
Togölen (Kisa socken, Östergötland), sjö i Kinda kommun, 
Togölen (Tidersrums socken, Östergötland), sjö i Kinda kommun,

Se även
Togyl

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn